Unter Richtungsverkehr versteht man:
 Eine Funkverkehrsart, bei welcher eine Übertragung nur in eine Richtung möglich ist, siehe Sprechfunk.
 Im erweiterten Sinne eine Sprechfunkverkehrsform, bei welcher eine Funkstelle einen oder mehrere Partner anspricht, diese aber nicht antworten können.
 Im Eisenbahnverkehr das Betreiben das parallele Führen verschiedener Strecken bzw. Züge der gleichen Richtung, siehe Richtungsbetrieb.
 Im Straßenverkehr bei einer Teilung des Verkehrsweges über zwei unterschiedliche Strecken das Einordnen vor der gewünschten